«You and Your Friend» — шестой трек из альбома 1991 года «On Every Street» британской рок-группы Dire Straits. Эта песня стала пятой песней с данного альбома, выпущенной в качестве сингла, и последним синглом, выпущенным группой. Сингл был выпущен только во Франции и Германии. В конце альбома и DVD «On the Night» было помещено живое исполнение данной песни.

Марк Нопфлер сказал в интервью журналу «Musician»

Примерно в то время, когда мы записали первую запись, у меня была песня под названием «Me and My Friends». Это была вещь [в стиле] южного буги про игру в группе. Я никогда не записывал её, потому что она не была настоящей. В «You and Your Friend» просто есть эта вещь. Мне нравится держать это открытым для людей, чтобы использовать её так, как они хотят. Сделав её конкретной, вы испортите её. Песня может быть просто одиноким криком о какой-то поддержке — так вам понятнее мой образ мышления? Это может быть сексуально. Один из парней видел в этом сложный любовный треугольник. Это может быть что угодно. Но на самом деле это пошло лишь из резонанса «You and Your Friend» вместо «Me and My Friends».

Чарты

Примечания 

Синглы Vertigo Records
Песни Dire Straits
Песни 1991 года